Назва топонімів, ймовірно, що воно похідне від слова Роми (тобто, ним вказувалося, що в цьому населеному пункті проживала така етнічна група).

В Україні є топонім із схожою назвою:
 Ромейки — село, Рівненська область, Вараський район

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Ромейки:
 Ромейки — село, Гродненська область, Ошмянський район;
 Ромейки — село, Гродненська область, Корелицький район;
 Ромейки — село, Мінська область, Вілейський район;
 Ромейки — село, Вітебська область, Поставський район;

Примітки